Muschi steht für:
 Muschi, Sohn des Merari, Figur im Alten Testament
 Katze (Kindersprache)
 Vulva (salopp)
 Mutterschiff (Soldatensprache)
 (966) Muschi, Asteroid benannt nach dem Kosenamen der Ehefrau des Entdeckers Walter Baade
 Muschi (Ort), Dorf in Russland

Muschi ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Bernard Muschi (1847–1915), deutscher Historiker, Redakteur und Journalist

Siehe auch: